Rezultati Prvenstva Anglije 1964 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Maria Bueno je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Margaret Smith (finale)
  Maria Bueno (prvakinja)
  Billie-Jean Moffitt (polfinale)
  Lesley Turner (polfinale)
  Nancy Richey (četrtfinale)
  Adrianne Haydon (četrtfinale)
  Jan Lehane (tretji krog)
  Robyn Ebbern (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri
 

Ženske posamično
1964